Baía Formosa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Baía Formosa (ort), Rio Grande do Norte, 
 Baía Formosa (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar